Caseya är ett släkte av mångfotingar. Caseya ingår i familjen Caseyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Caseya